Detta är en lista över småorter i Sverige, T-V.

T

U

V

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

T-V